Solaria kan syfta på:

 Solaria (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Solaria (växter) – ett släkte av växter